Sillah ist der Familienname folgender Personen:

 Alhagie F. B. Sillah, gambischer Politiker
 Amie Sillah, gambische Politikerin, Journalistin und Frauenrechtlerin
 Ebou Sillah (* 1980), gambischer Fußballspieler
 Ebrima Sillah, gambischer Journalist
 Fatoumatta Sillah (* 2002), gambische Beachvolleyballspielerin und Volleyballspielerin
 Jato Sillah (* 1962), gambischer Politiker

 Musa Sillah (Musa Hassan Sillah), gambischer Ökonom und Politiker, Minister für Handel und Industrie
 Musa A. K. Sillah, gambischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung

Siehe auch:
 Silla (Begriffsklärung)